Memento Mori — второй студийный альбом американской рок-группы Flyleaf, выпущенный лейблом A&M/Octone Records в ноябре 2009 года. Названием является известная латинская фраза, переводящаяся как «Помни о смерти». Альбом дебютировал на 8-м месте в Billboard 200 и в неделю его выхода было продано  копий.

Об альбоме 
Новый альбом последовал за их платиновым дебютом 2005 года. Он содержит 14 композиций, отобранных из 30 уже написанных. Для создания этого альбома коллектив реорганизовался с новым продюсером Говардом Бенсоном. Альбом был записан на студии Bay7 Studios в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он был выпущен 10 ноября 2009 года. Flyleaf дебютировал с двумя дополнительными песнями, «Chasm» и «Circle» с концерта Memento Mori, совершённого во время небольшого тура в Афганистан для десантников США.

25 августа 2009 Flyleaf объявили, что основной сингл из «Memento Mori», названный «Again», будет прокручен по радио, а также выпущен для магазинов цифровых продаж. Дон Тайлер срежиссировал видеоклип для композиции «Beautiful Bride», который вышел 6 октября 2009 на MTV.

6 ноября 2009 альбом впервые был опубликован на официальной странице Flyleaf в проекте MySpace.

Список композиций

Бонусные треки

Чарты

Над альбомом работали

Группа музыкантов 
 Лейси Штурм — вокал
 Сэмир Бхатачарря — соло-гитара
 Джареж Хартманн — ритм-гитара
 Джеймс Калпеппер — барабаны, перкуссия, литавры и колокольчики
 Пэт Сиалс — бас-гитара

Продюсерская группа 
 Говард Бенсон — музыкальный продюсер, клавишные
 Крис Лорд-Элдж — сведение
 Дэйв МакНэйр — мастеринг

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы A&M Octone Records